Trajekt steht für:
 Trajekt (Zeitschrift, Hinstorff) – von 1970 bis 1990 die Hauszeitschrift des Hinstorff Verlages
 Trajekt (Zeitschrift, Klett-Cotta) – von 1981 bis 1986, Jahrbuch mit dem Untertitel Beiträge zur finnischen, finnlandschwedischen, lappischen, estnischen, lettischen und litauischen Literatur